Miejscowości w USA:
 Hensley – jednostka osadnicza w stanie Arkansas, w hrabstwie Pulaski
Gminy w USA:
 Hensley (ang. Hensley Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Champaign
 Hensley (ang. Hensley Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Johnson